

Biografia 
Fazıla "Hanımsultan" İbrahim è nata l'8 agosto 1941, figlia di Hanzade Sultan, membro della dinastia ottomana in esilio e del Principe egiziano Mehmet Ali Ibrahim (1900-1977). Ha studiato all'Heathfield College di Ascot. Incontrò Re Faysal II d'Iraq nel 1957 e si fidanzarono. Due settimane prima del loro matrimonio, il 15 luglio 1958 il Re dell'Iraq fu rovesciato e ucciso in un colpo di stato. La Principessa Fazila, sposò Hayri Ürgüplü (31 maggio 1936-), figlio dell'ex primo ministro Suat Hayri Ürgüplü, che lei incontrò a Parigi il 10 dicembre 1965. Il matrimonio durò 15 anni, fino al 24 settembre 1980. La coppia ha avuto due figli, Ali Suat (nato il 28 settembre 1967) e Selim (31 ottobre 1968).

Ha sposato in seconde nozze Jean-Alphonse Bernard il 18 giugno 1983, e vive in Francia.

Note

Fonte 

 http://www.royalark.net/Egypt/egypt5.htm, 27 novembre 2010.
Dinastia ottomana